O M195/M195B é o modelo da Minardi das temporadas de  e  da Fórmula 1. 

Condutores do M195: Pierluigi Martini, Luca Badoer e Pedro Lamy em 1995 e do M195B: Pedro Lamy, Giancarlo Fisichella, Tarso Marques e Giovanni Lavaggi em 1996.

Resultados  
(legenda)

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

Carros de Fórmula 1 da Minardi